Viš je lahko:

 Viš (Jôf Fuart, 2.666 m), gora v Julijskih Alpah v Italiji
 Viš, naselje v Črni Gori